Der Vizekönig von Kusch (wörtlich: Königssohn von Kusch) war ein hoher altägyptischer Beamter, der der Verwalter der nubischen Provinzen im Neuen Reich (ca. 1550–1070 v. Chr.) und in der ersten Hälfte der Dritten Zwischenzeit (ca. 1075–652 v. Chr.) war.

Belege 
Der Vizekönig von Kusch ist seit dem Anfang der 18. Dynastie belegt. Das Amt tritt teilweise auch noch in der Dritten Zwischenzeit auf, wobei aber umstritten ist, ob diese Funktion noch tatsächlich bestand hatte oder der Titel nur ehrenhalber verliehen wurde. Ein anderer Titel, den der Vizekönig von Kusch oft führte, war der „Vorsteher der südlichen Fremdländer“. Oftmals werden diese Beamte, vor allem in kurzen Inschriften auch nur als „Königssohn“ bezeichnet.

Amtssitz 
Er hatte seinen Amtssitz in Aniba in Unternubien. Sein Amtsbereich umfasste alle Teile des von Ägypten eroberten Nubiens (bis zum 4. Nil-Katarakt), aber auch Teile von Südägypten. Ihm unterstanden diverse andere Beamte, von denen der „Vertreter des Vizekönig von Kusch“ der wichtigste war.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Altägyptische Beamten- und Funktionstitel

Literatur 
 Labib Habachi: Königssohn von Kusch. In: Wolfgang Helck, Wolfhart Westendorf (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie. (LÄ). Band 3: Horhekenu – Megeb. Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4, Spalte 630–640, die obige Liste folgt diesem Artikel.

Einzelnachweise 

 
Kusch
Liste (Ägyptologie)
Beamtentitel (Altes Ägypten)